Bernhard Grzimek – niemiecki zoolog
 Josef Grzimek –  zbrodniarz nazistowski

zobacz też Grzymek